Magné puede referirse a: 

 Magné, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Magné, comuna francesa situada en Vienne.

Patronímicos 
 Frédéric Magné: ciclista de pista francés

Autores de nombres científicos 
F.Magne - Francis Magne 1924-
Magne - Jean Henri Magne 1804-1885
M.-F.Magne - Marie-France Magne